Ducula salvadorii, "louisiadkejsarduva", är en fågel i familjen duvor inom ordningen duvfåglar. Den betraktas oftast som underart till pinonkejsarduva (Ducula pinon), men urskiljs sedan 2014 av IUCN och Birdlife International som egen art. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. Fågeln förekommer utanför Nya Guinea i d’Entrecasteaux-arkipelagen på öarna Goodenough, Fergusson och Normanby samt i Louisiaderna på öarna Misima, Tagula och Rossel.

Noter

Externa länkar 

Duvor
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Papua Nya Guinea